Björksten och Björkstén är två svenska efternamn, som båda har fler bärare i Finland än i Sverige. De kan ha något skilda uttal. Offentlig statistik tillgänglig i april 2018 ger följande antal personer med namnen bosatta i Sverige respektive i Finland:

 Björksten: Sverige 59, Finland 89, summa 148 personer
 Björkstén:  Sverige 15, Finland 53, summa 68 personer

Personer med efternamnet Björkstén eller Björksten
 Bengt Björkstén (född 1940), svensk professor och barnläkare, född i Finland
 Elli Björkstén (1870–1947), finländsk gymnast
 Emilie Björkstén (1823–1896), finländsk poet
 Hacke Björksten (1934–2020), svensk tenorsaxofonist, född i Finland
 Ingmar Björkstén (1936–2002), svensk kulturjournalist och författare, född i Finland
 Johan Björkstén (född 1964), svensk entreprenör, författare och programledare
 Johan Isak Björkstén (1828–1912), finländsk läkare
 Sigurd Björkstén (1897–1968), finländsk jurist
 Theodor Björksten (1858–19??), svensk sångare och sångpedagog

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland